Dobro Polje (dt. Gutfeld) ist der Name folgender Orte:

Dobro Polje (Boljevac), Ortschaft in Serbien, Bezirk Zaječar, Gemeinde Boljevac
Bačko Dobro Polje, Ortschaft in der serbischen Provinz Vojvodina
Dobro Polje (Ilirska Bistrica), Ort in der Gemeinde Ilirska Bistrica, Slowenien
Dobro Polje (Kalinovik), Ort in der Gemeinde Kalinovik, Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
Dobropole